Molekulare Medizin bezeichnet:
 ein Teilgebiet der Humanbiologie, siehe Molekularbiologie
 ein Studienfach, siehe Molekulare Medizin (Studienfach)